Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 131-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 131-es busz (Budapest)
 131-es busz (Budapest, 1977–1979)megszűnt